

Toponymie

 Staszów est une ville dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Staszów est une gmina mixte dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Staszów est un village de la voïvodie de Mazovie